Indirizzo – serie di informazioni per definire la localizzazione di un edificio o di una struttura
 Indirizzo in Giappone 
 Indirizzo – in informatica e telecomunicazioni , utilizzato per identificare un'unità logica o fisica 
 Indirizzo di rete – in informatica e telecomunicazioni, utilizzato in reti di telecomunicazioni 
 Indirizzo di memoria – in  informatica
 Indirizzo email – in  informatica
 Indirizzo IP – in  informatica
 Indirizzo I/O – in  informatica
 Indirizzo MAC – in  informatica e telecomunicazioni
 Indirizzo URL – in  informatica
 Indirizzo di base – in  informatica
 Indirizzo MAC – in  informatica e telecomunicazioni
 Indirizzo o indirizzo politico – in  politica e diritto
 Indirizzo o indirizzo politico-amministrativo – in  politica e diritto